Бароса има више значења:

 Бароса (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бароса (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику